Studach ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Studach, Schweizer Ruderer
 Jakob Laurenz Studach (1796–1873), Schweizer Bischof in Schweden, Apostolischer Vikar
 Martin Studach (1944–2007), Schweizer Ruderer